Луск (Luscus) е име на:

 Луций Атилий Луск, консулски военен трибун 444 пр.н.е.
 Тит Аний Луск (посланик), посланик 172 пр.н.е. при македонския цар Персей
 Тит Аний Луск (консул 153 пр.н.е.), син на посланика
 Тит Аний Луск (консул 128 пр.н.е.), син на консула от 153 пр.н.е.
 Авъл Постумий Албин Луск, консул 180 пр.н.е. Името си Луск получава, защото загубил окото си.
 Гай Аний Луск, 83 пр.н.е. прогонва Квинт Серторийи от Испания.